Paraharknessia är ett släkte av svampar. Paraharknessia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Paraharknessia